Fillon ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Fillon (* 1964), französischer Schlagzeuger
 Dominique Fillon (* 1968), französischer Jazzmusiker
 François Fillon (* 1954), französischer Politiker und ehemaliger Premierminister (2007–2012)
 Jean-Luc Fillon, französischer Musiker
 Louis-Joseph Fillon (1877–1943), Erzbischof von Bourges